Колтово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колтово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Колтово — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Колтово — деревня в Каширском районе Московской области.

См. также 
 Колтов
 Колтовой
 Колтовское